Ernst Elster ist der Name folgender Personen:

* Ernst Elster (Germanist) (1860–1940), deutscher Schriftsteller und Germanist
 Ernst Elster (Künstler) (1893–1964), deutscher Maler und Lithograph